Catedral o Iglesia de Nuestra Señora del Rosario podría referirse a:
 Catedral Nuestra Señora del Rosario de Azul, Azul, Argentina.
 Basílica Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Rosario, Argentina.
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Chittagong, Bangladés
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Itabira, Brasil
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Facatativá, Colombia
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Girardota, Girardota, Colombia.
 Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales, Manizales, Colombia.
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Kisangani, República Democrática del Congo
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Puyo, Ecuador
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario, Duluth, Estados Unidos
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario de San Bernardino, San Bernardino, Estados Unidos.
 Catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí, Estelí, Nicaragua.
 Catedral Nuestra Señora del Rosario de Bluefields, Bluefields, Nicaragua.
 Catedral de Nuestra Señora del Rosario (Tacna), Tacna, Perú.